Петров Іван Іванович (1895–1999) — генерал-лейтенант танкових військ Збройних Сил СРСР.
 Петров Іван Іванович (1920) — російський співак (бас), народний артист СРСР (1959).